

Geografia

Contea di Yi (Anhui)
Contea di Yi (Hebei)
Contea di Yi (Liaoning)